Microctenochira cruxflava  — вид жуков-щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов.
Центральная Америка: Коста-Рика (San Jose), Панама (Bugaba, Chiriqui).
Форма тела уплощённая. Растительноядный вид, питается растениями семейства бигнониевые (Bignoniaceae: Phryganocydia corymbosa).

Примечания

Ссылки 
 Microctenochira cruxflava (Champion, 1894)

Microctenochira
Животные, описанные в 1894 году
Насекомые Центральной Америки
Эндемики Северной Америки